Josef Fohringer ist der Name folgender Personen:

* Josef Fohringer (Politiker) (1883–1952), österreichischer Politiker (SDAP)
 Josef Fohringer (Widerstandskämpfer) (1899–1941), österreichischer Widerstandskämpfer